

Persone
 Cori Bartel (1971) – giocatrice di curling canadese
 Jean Bartel (1923-2011) – modella e conduttrice televisiva statunitense
 Kazimierz Bartel (1882-1941) – politico e matematico polacco
 Mateusz Bartel (1985) – scacchista polacco
 Paul Bartel (1938-2000) – attore, regista e sceneggiatore statunitense

Altro
Aerei da addestramento polacchi:
 Bartel BM-2
 Bartel BM-4
 Bartel BM-5
 Bartel BM-6